Tången kan syfta på:

Tången, Östergötland, sjö i Ydre kommun 
Tången, Södermanland, sjö i Gnesta kommun 
Tången, Västmanland, sjö i Fagersta kommun
Tången, Blekinge, by i Karlskrona kommun.
Tångens municipalsamhälle – ett municipalsamhälle bildat i Kungshamns landskommun 1894. Tillhörde Södra Sotenäs landskommun 1952–1959
Tången, Stenungsunds kommun, bebyggelse i Stenungsunds kommun

Se även
Tång (flera betydelser)